Iraca puede hacer referencia a:

 Iraca, un nombre primitivo de las sabanas al sur de la ciénaga y Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia.
 Iraca, Confederación indígena precolombina del altiplano cundiboyacense, en Colombia.
 Iraca, el nombre primitivo del valle de Sogamoso, en Colombia.
 Iraca, el nombre general de las hierbas en la primitiva lengua cueva.
 Iraca, nombre de una palma tropical americana, cuyas hojas se emplean en la fabricación de sombreros. También se denomina toquilla.